AEJ est un sigle pouvant désigner :
  (1885-1914), joueur de cricket britannique ;
 Association of European Journalists.

AEJ est le code pouvant désigner :
 Air Express, une compagnie aérienne basé en Tanzanie, selon le code de l’organisation de l'aviation civile internationale.